Ковалёвская улица — улица в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Зарубинской до Всеволожской улицы; на участке от Рябовского шоссе до Камышинской улицы разветвляется надвое.

Описание 
Ковалёвская улица расположена в муниципальном округе Ржевка Красногвардейского района. Она начинается от Горелого ручья на пересечении с Зарубинской улицей, пересекает Рябовское шоссе и Камышинскую улицу, продолжаясь до Всеволожской улицы.

История 

Улица возникла в начале XX века. Название Ковалёвская улица известно с 1918 года и происходит от наименования близлежащего села Ковалёво, к которому вела данная улица, образовавшаяся из ведущей в направлении села дороги.

На рубеже XIX—XX веков на улице был построен комплекс Главного артиллерийского и Морского полигонов, до настоящего времени сохранились здания № 14, 16, 19, 20, 21 и 31.

Первоначально улица проходила от Рябовского шоссе до реки Луппы, протяжённость её при этом была совсем небольшой. 14 августа 1958 года (по другим данным — в 1951 году) продлена до Всеволожской улицы, вновь построенный проезд был включён в её состав. В 1958 году также было изменено на противоположное направление улицы, что было обусловлено перенумерацией находившегося к востоку от Рябовского шоссе 2-го Рабочего посёлка.

Транспорт 
Ближайшая к Ковалёвской улице станция метро — «Ладожская».

Пересечения 
 Зарубинская улица
 Рябовское шоссе
 Камышинская улица
 Всеволожская улица

Примечания

Литература

Ссылки